Lička ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Lička (1852–1909), tschechischer Geodät und k.k. Hochschullehrer
 Mario Lička (* 1982), tschechischer Fußballspieler
 Marcel Lička (* 1977), tschechischer Fußballspieler
 Verner Lička (* 1954), tschechoslowakischer Fußballspieler und Fußballtrainer